L'expression couvent des Dames est la désignation de plusieurs couvents ou anciens couvents dont :
 Couvent des Dames de Sainte-Elisabeth à Lyon (Rhône),
 Couvent des Dames de Beaumont à Bavay (Nord),
 Couvent des Dames Blanches, à Bruxelles,
 Couvent des Dames blanches, à Liège,
 Couvent des dames anglaises à Liège,
 Couvent des Dames de Berlaymont à Bruxelles,
 Couvent des Dames de la Foi à Périgueux (Dordogne)

Voir aussi 
 

Dames
~